Тампакуала има више значења:

 Тампакуала (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тампакуала, Абелино Перез (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тампакуала, Томас Зуњига (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику